Ни́кки (англ. и нем. Nicki, Nicky, Nikki, Nikky, Nicci) — многозначный термин, большей частью в качестве западных уменьшительных форм имён Николас, Николь, Вероника и т. д.

Сценическое имя
 , настоящее имя Дорис Андреа Хрда (род. 1966) — германская поп-певица и композитор.
 , настоящее имя Фабрицио Лаворо (род. 1971) — итальянский гитарист, автор-исполнитель песен и радиоведущий.
 , настоящее имя Николь Терио (род. 1973) — таиландская певица.
 Никки (Nikki), настоящее имя Нигяр Джамал (род. 1980) — азербайджанско-британская певица, участница от Азербайджана и победительница «Евровидения-2011» в дуэте с Эльдаром Гасымовым.
 , настоящее имя Николь Керкхоф (род. 1983) — нидерландская певица.
 , настоящее имя Николетт Луиза Паликат (род. 1985) — малайзийская певица.
 , он же Никки Ли, Майкл Моцарт и Майкл Демон — американский певец и музыкант японского происхождения.

Фамилия
 Никки, Матти — финский программист и интернет-активист, создатель антицензурного ресурса .
  (род. 1960) — финский рок-музыкант.
  (род. 1975) — финский кинематографист (режиссёр, сценарист и продюсер).

Произведения и жанры культуры
 Никки (жанр) — старинный японский литературный жанр в форме личных или путевых дневников, известен с периода Хэйан (по крайней мере, с X века).
  — американский комедийный сериал 2000—2002 годов с Никки Кокс в заглавной роли.

Персонажи
 Никки и Пауло — персонажи американского телесериала «Остаться в живых».
  — персонаж маппет-мюзикла «Авеню Q».
 Никки — заглавный персонаж американского фильма 2000 года «Никки, дьявол-младший» в исполнении Адама Сандлера.
 Никки — кукла серии  компании Mattel.

Топонимы
  — город и коммуна в Бенине.

См. также 
  — астероид главного пояса, открыт в 1931 году Уильямом Томбо.
 Nikki — композиция американского музыканта Берта Бакарака.
 Nikki — альбом японской рок-группы .